El Centro Comercial Parque Arboleda es un complejo comercial y de oficinas perteneciente al grupo chileno Parque Arauco, ubicado en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia, en la Avenida Circunvalar. Es el centro comercial más grande del Eje Cafetero con 41 000 m² arrendables, además de tener una de las mejores ofertas comerciales en la ciudad y la región, contando con tres almacenes ancla ( Zara, Éxito y Falabella) zona de entretenimiento, 6 salas de cine Cinemark, gimnasio, un patio de comidas con diversos restaurantes, así como también entidades financieras y grandes marcas locales e internacionales.

Historia 

Cuando apenas era un proyecto, el grupo Ariva S.A. le dio el nombre de Centro Comercial Alameda, con una campaña de expectativa de ser el más grande, moderno e importante del eje cafetero; después llegó la empresa chilena Parque Arauco, la cual compró el proyecto y lo gestionó por su parte, con la modalidad de arrendar los espacios comerciales. Con el cambio del logo y unos retoques en su diseño, Parque Arboleda finalmente abrió el 19 de noviembre de 2010 pocos de sus locales, entre ellos, la entrada a la ciudad de la cadena chilena Falabella, posteriormente fueron abriendo más locales comerciales.

Almacenes 
Parque Arboleda, dentro de su estructuración, se muestra como un exclusivo complejo comercial, en una también exclusiva zona de Pereira. En su área comercial cuenta como más de 120 tiendas, entre las que se destacan los tres importantes almacenes ancla: el holding de retail chileno, Falabella, con la única mega tienda por departamento de la región, el cuarto almacén de Éxito en la ciudad y la única tienda Zara de la zona. Además cuenta con otros 3 almacenes del Multinacional textil español Inditex, con tiendas Bershka, Stradivarius y la cuarta tienda en el país de Pull and Bear. También se encuentran tiendas de: Victoria's Secret, Hush Puppies, Lacoste, Tommy Hilfiger, Diesel, Chevignon, Adidas, Nike, Puma, Payless ShoeSource, Esprit Holdings, Speedo, Swarovski, Nine West, Naf Naf, Ragged, burbuja de Invicta entre otros, y tiendas nacionales como Mario Hernández, Arturo Calle, Studio F, Americanino, entre otras. 

En la zona de comidas están compañías internacionales como Dunkin' Donuts, McDonald's, Subway e igualmente colombianas como Kokoriko, Archie's, El Corral y la cadena pereirana de restaurantes de pollo frito, Frisby, dueño de las franquicias de Cinnabon y Sarku Japan en Colombia.

Su centro de negocios tiene 9 niveles, en los que están sedes administrativas Regional de la compañía financiera Bancolombia, Contact Center de Accedo Technologies, Oficina Regional de Unilever, Sucursal BBVA Banca Premium entras otras empresas.

Diseño 
El complejo comercial cuenta con 5 sótanos de parqueadero (S1-S5) que en su fachada principal parecen estar subterráneos, pues son solo visibles en su fachada posterior, sobre la carrera 12 bis. El área comercial, donde están los almacenes, tiene 4 niveles (Niveles 1-4) pues el quinto nivel (Nivel 5) está exclusivamente ocupado por Cinemark, con las salas de cine, y por el Spinning Center Gym. Su centro de negocios consiste en una torre integrada al área comercial que cuenta con 9 plantas.

Mercadeo y publicidad 

Antes de su apertura el Centro Comercial creó una campaña publicitaria con el personaje "Sebastián Giraldo", como una persona que quería arrendar un local allí para vivir porque el complejo tiene todo lo que una persona necesita, con mensajes en diferentes redes sociales y periódicos locales, este personaje logró arrendar un local y actualmente tiene un pequeño apartamento dentro del centro comercial, donde desde allí menciona todos los eventos que tiene el centro comercial.

Para la temporada navideña del 2010, el centro comercial además de decorar sus instalaciones y adornar el complejo, invita a los consumidores a participar en la rifa de un Chevrolet Cruze por compras en los establecimientos comerciales.

El complejo comercial fue construido por la empresa Ariva, los mismos que construirán una exclusiva ciudadela en la ciudad, donde estará el próximo gran centro comercial del Eje Cafetero, con más de 120 000 m² construidos, con miras a comenzar el proyecto en 2018 para concretarse en 36 meses, cuando Parque Arboleda tenga 10 años de servicio en Pereira.

Centros comerciales de Pereira
Parque Arauco
Arquitectura de Colombia de 2010